Serval sta per:

Zoologia
 Serval – gatto selvatico africano

Toponimi
 Serval – località in Francia

Automobili
 Serval – veicolo militare della Bundeswher

Guerra
 Operazione Serval – operazione militare in Mali